Рутковский Юрий Людвигович  (21 ноября 1891, Варшава — 30 июня 1970, Алма-Ата) — советский театральный режиссёр, актёр, заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1954), Заслуженный артист Казахской ССР (1937).

Биография 

После окончания студии Варшавского художественного театра (1913) был принят в труппу «Театр Польски». С 1918 года работал во многих городах страны (Ташкент, Омск, Курск, Горький, Фрунзе). С 1933 года и до конца жизни жил и работал в Алма-Ате; один из создателей Русского театра драмы, до 1939 года был ведущим актёром и художественным руководителем этого театра.

Творчество 

Наиболее значительные роли того периода:
 Яровой ("Любовь Яровая" К.А.Тренёв),
 Франц Моор ("Разбойники" Ф.Шиллер),
 Фердинанд ("Коварство и любовь" Ф.Шиллер),

Среди постановок:
 "Ночные раскаты" М.О.Ауэзова,(1934,Казахский театр драмы; 1937,Русский театр драмы; 1938,Чимкентский областной драматический театр)
 "Аристократы"(1937)
 "Человек с ружьём"(1947.совместно с Ш.К.Аймановым) Н.Ф.Погодина,
 "Ревизор"(1946) Н.В.Гоголя.-все в Казахском театре драмы.
 "Разлом"(1936) Б.А.Лавренёва,
 "Любовь Яровая"(1935) К.А.Тренёва- все в Русском театре драмы.

В 1941-1965 гг. работал режиссёром Казахского театра оперы и балета им.Абая. на сцене которого поставил оперы "В бурю" Т.Н.Хренникова(1941,1956), "Евгений Онегин" П.И.Чайковского и "Отелло" Дж.Верди (обе в 1943).

Занимался педагогической деятельностью в Алма-Атинском театральном училище(1937-1939)

Награды и звания 
 Заслуженный артист Казахской ССР (1937)
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1954)
 2 ордена «Знак Почёта» (в т.ч. 03.01.1959)

Примечания

Ссылки 
 Немного Истории

Заслуженные артисты Казахской ССР
Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Персоналии:Алма-Атинский русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова